Termin Respiratorna nitratna reduktaza ima više značenja.

 Nitrat reduktaza
 Nitrat reduktaza (citohrom)